SMS „Hay” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez niemieckie okręty:
 SMS „Hay” – pruska, a następnie niemiecka kanonierka typu Jäger z lat 60. XIX wieku
 SMS „Hay” – kanonierka z lat 80. XIX wieku
 SMS „Hay” – tender i szkolny okręt artyleryjski z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Zobacz też 
 SMS „Hai” – austro-węgierski torpedowiec typu Kaiman z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich